Hernández kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Hernández, Argentina, ort, Entre Ríos,

Mexiko 

 Hernández, Mexiko, ort, Puebla, Acatzingo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar